Ви́ктор Васи́льевич Лео́нов (род. 6 августа 1952 года, с. Новоильинка, Хабарский район, Алтайский край) — российский государственный деятель, член Совета Федерации РФ в 2006—2010.

Биография 
Окончил Новосибирский институт народного хозяйства (1979) и Новосибирскую высшую партийную школу (1989).

 С 1969 года работал электромонтёром на Новосибирском оловокомбинате.
 С 1976 по 1983 год — на комсомольской, партийной работе.
 С ноября 1983 года — заместитель председателя, затем с июня 1984 по 1989 год председатель Кировского районного Совета народных депутатов г.Новосибирска.
 С 1989 по 1990 год — инспектор Новосибирского обкома КПСС.
 С 1990 по 1991 год — помощник председателя областного Совета депутатов.
 В 1991—1993 годах — руководитель аппарата, заместитель главы администрации Новосибирской области.
 С 1993 по 1995 год — директор по развитию в Новосибирском коммерческом банке «Левобережный».
 С 1995 году стал заместителем начальника Западно-Сибирской окружной инспекции контрольного управления администрации Президента РФ.
 С 1996 года — заместитель главы администрации Новосибирской области.
 В декабре 1997 года избран в Новосибирский областной Совет депутатов.
 С января 1998 по 2005 год занимал должность председателя Новосибирского областного Совета депутатов.
 С 1998 по 2002 год был членом Совета Федерации РФ, председателем Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

 25 декабря 2005 года В. В. Леонов избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем Новосибирского областного Совета депутатов в Совете Федерации. Утверждён в этой должности 25 января 2006 года. Являлся членом Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике и заместителем председателя этого комитета.

С 27 октября 2017 года — председатель Новосибирского областного совета ветеранов.

Семья 
В. В. Леонов женат и имеет двоих детей: сына и дочь. Жена — инженер по обогащению цветных металлов, работает в антимонопольном управлении.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (2002)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Новосибирского областного совета депутатов.
 Информация на сайте Совета Федерации РФ.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Новосибирского областного Совета депутатов